La saison 2011-2012 de Ligue 2 est la soixante-treizième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002). Deuxième niveau de la hiérarchie du football en France après la Ligue 1, le championnat oppose en matchs aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1. Le championnat débute le  et se termine le .

Cette saison a vu le sacre du SC Bastia qui monte en Ligue 1 en compagnie du Stade de Reims et de l'ESTAC Troyes, ainsi que, pour la première fois de son histoire, la relégation du FC Metz en championnat National.

Équipes participantes 

Parmi les 20 clubs du championnat, le SC Bastia, l'Amiens SC et l'EA Guingamp proviennent de National et l'AS Monaco FC, le RC Lens et l'AC Arles-Avignon de Ligue 1. Le tenant du titre 2010-2011, l'ETG, dispute cette saison la Ligue 1.

Compétition

Règlement 

Calcul des points :
 3 pts pour une victoire.
 1 pt pour un match nul.
 0 pt pour une défaite.

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 Différence de buts
 Nombre de buts marqués
 Différence particulière
 Classement du fair-play

Classement général 

Victoire à 3 points.

Classement des buteurs

Résultats

Leader par journée

Évolution du classement

Notes et références 
 Notes :

 Références :

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football 2011-2012
 Championnat de France de football National 2011-2012
 Championnat de France amateur de football 2011-2012
 Championnat de France amateur 2 de football 2011-2012
 Coupe de France de football 2011-2012
 Coupe de la Ligue française de football 2011-2012
 Trophées UNFP du football 2012

France M2